Karel Pešek – cseh jégkorongozó
 Karel Pešek – cseh motorversenyző